Polystyliphora är ett släkte av plattmaskar. Polystyliphora ingår i familjen Polystyliphoridae. 

Polystyliphora är enda släktet i familjen Polystyliphoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Polystyliphora